Кубок Першого каналу:
 Кубок Першого каналу (футбол) — комерційний футбольний турнір, що існував у 2006—2008 роках
 Кубок Першого каналу (хокей) — міжнародний щорічний хокейний турнір, етап хокейного Євротуру